Дэвид Бэйнбридж (; 1941—2013) — британский , современный художник и бывший член концептуальной художественной группы «Искусство и язык».

Биография 
Дэвид Бейнбридж учился в центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне с 1963 по 1966 год. Затем он преподавал в Бирмингемском колледже искусств и в колледже искусств Ковентри с 1966 по 1969 год, а также  в Политехническом институте имени Ф. Ланчестера в Ковентри с 1969 по 1971 год. С 1971 года до выхода на пенсию он преподавал  в колледже искусств Халл и колледже искусств Стаурбридж.

В 1964 году Бейнбридж стал членом группы Fine-Artz и работал над проектом Action Chair. В 1966 году вместе с Fine-Artz участвовал в выставке скульптур в центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. В 1969 году он выставлялся в Художественном музее Сиэтла.

Дэвид Бейнбридж основал группу Искусство и язык в 1969 году. Он стал её членом и оставался в ней  до середины 1970-х годов.

Будучи участником группы Искусство и язык, Дэвид Бейнбридж участвовал в 1972 году в выставке «documenta 5» в Касселе с проектом Index 0001 в секции Идея + Идея/ Свет вместе с другими художниками Искусство и язык Терри Аткинсоном, Майклом Болдуином, Яном Берном, Чарльзом Харрисоном, Гарольдом Харрелом, Мел Рамсденом и Джозефом Кошутом. Вместе с группой Искусство и язык, он также участвовал в «documenta 6»  в 1977 году.

Библиография 
 Каталог выставки : VAT 68, The Herbert Art Gallery, Ковентри, 1968.
 Каталог выставки : documenta 5, том 1 : (материал) ; volume 2 : (список выставок) ; Кассель, 1972
 Clive Phillpot, The Art Press. Лондон: Музей Виктории и Альберта, 1976
 Каталог выставки documenta 6 : Том 1 : Живопись, Скульптура/Внешняя среда, Перфоманс ; Том 2 : Фотография, Фильм, Видео ; Том 3 : Рисунки, Утопический Дизайн, Книги ; Кассель 1977 (ISBN 3-920453-00-X)
 Deborah Wye, Committed to Print.  Нью-Йорк: Музей современного искусства New, 1988
 Charles Harrison, Essays on Art & Language. Оксфорд: Blackwell, 1991
 Thomas Dreher, Konzeptuelle Kunst in Amerika und England Zwischen 1963 und 1976. Франкфорт: Lang, 1992
 documenta Archive (ed.) ; Wiedervorlage d5 - Eine Befragung des Archivs zum documenta 1972' ; Кассель/Остфильдерн, 2001, (ISBN 3-7757-1121-X)
 Marzona, Daniel : Conceptual Art, Кёльн 2005 (ISBN 3-8228-2959-5)
 Paul Wood, Conceptual Art. Лондон: Tate Publishing, 2002

Примечания

Ссылки 

Художники-концептуалисты
Современные художники Великобритании